Cyrtolaelaps är ett släkte av spindeldjur. Cyrtolaelaps ingår i familjen Ologamasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Cyrtolaelaps

en:Euryparasitidae